Baroni ima više značenja:
 Baroni, Chieti
 Baroni, Vicenza